Podhradszky János (1875–1950) evangélikus lelkész
Podhradszky János (1914–1968) fitopatológus

Jegyzetek